Джесси Сент-Джеймс (, ) — американская порноактриса, член залов славы AVN и XRCO.

Биография 
Дебютировала в порноиндустрии в 1978 году, в возрасте 25 лет, в фильме Blue Heat. На пике карьеры стала одной из первых актрис, игравших роль домохозяйки или учительницы.

Снималась для таких студий, как Caballero Blue, Metro, VCA Pictures, Pleasure Video, VCX, Blue Vanities, Essex Video, Dreamland Video, Diamond Films, Fat Dog, Odyssey, Xtraordinary Pictures, Cal Vista и Pink Video.

Ушла из индустрии в 1984 году, сыграв в общей сложности в 83 фильмах. В 1988 году была введена в Зал славы AVN, в 1999 — в Зал славы XRCO.

Персонаж Мелоры Уолтерс в фильме Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» (1997) частично основан на Джесси.

Под именем Сент-Джеймс также выступала другая порноактриса, снявшаяся в ряде фильмов в период с 2003 по 2006 год.

Достижения

Избранная фильмография 
 «Ненасытная»
 Blonde Fire
 Centerspread Girls
 Easy
 Feels Like Silk
 Gypsy Ball
 Hot Line
 Indecent Pleasures
 Live Show
 Matinee Idol
 Oriental Hawaii
 Sound of Love
 The Filthy Rich.

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы AVN